Vardø (gemeente): een gemeente in Noorwegen
 Vardø (plaats): een plaats in bovengenoemde gemeente

Zie ook:
Vårdö: gemeente in Åland